Gian Battista Opisso – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Ricard Opisso – illustratore, pittore e caricaturista spagnolo